BHP eller bhp kan avse:

 BHP Billiton – ett australienbaserat gruvföretag
 bhp – en enhet för kraftmätning, se Brake horsepower
 bhp – en enhet för kraftmätning, se British horsepower
 BHP – en 9 mm pistol, se Browning Hi-Power
 BHP – brukshundsprov, se Internationella prövningsordningen